Bubendey ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Heinrich Bubendey (1806–1889), deutscher Mathematiker, Lehrer am Hamburger Johanneum
 Heinrich Bubendey (1840–1917), deutscher klassischer Philologe
 Johann Friedrich Bubendey (1848–1919), deutscher Wasserbau-Ingenieur, Hochschullehrer und Baubeamter
 Jürgen Bubendey (* 1948), deutscher Diplomat und seit 2009 Generalkonsul in Mailand

Bubendey hießen folgende Schiffe:
 Bubendey (Schiff, 1913)
 Bubendey (Schiff, 1955)